Лошади в океане — стихотворение Бориса Слуцкого.
 Лошади в океане (фильм) — художественный фильм Николая Гусарова.